

Населені пункти та їхні частини
 Сітно — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Сітно — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сітно — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сітно — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сітно — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сітно — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сітно — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Сітно — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Сітно — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сітно — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Сітно — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Сітно — село в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сітно — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Сітно — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Сітно — осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки